

Geografia 
 Beverley – città dell'Australia Occidentale (Australia)
 Beverley – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire (Regno Unito)

Musica 
 Beverley's – etichetta discografica giamaicana

Onomastica 
 Beverley – nome proprio di persona inglese

Aviazione 
 Blackburn Beverley aereo da trasporto britannico, realizzato nei primi anni cinquanta

Pagine correlate 
 Beverly